Taxifahrerin steht für:

 einen Beruf, siehe Taxi
 den Film Die Taxifahrerin